De CAF Champions League 1997 was de eerste editie van de Afrikaanse versie van de UEFA Champions League. Voorheen heette deze competitie de Afrikaanse beker der kampioenen.

Voorronde 

|}

Eerste ronde 

|}

Tweede ronde 

|}

Groepsfase

Groep A

Groep B

Finale 

|}

Raja Casablanca won na strafschoppen.

Externe links 
 Resultaten bij RSSSF

CAF Champions League
Voetbal in 1997